Esistono più comuni francesi con questo nome

Fontenailles – Senna e Marna
Fontenailles – Yonne